Christoph Heinrich Otto Girgensohn (* 12. November 1796 in Past. Neu-Pebalg (Livland); † 23. November 1869 in Reval) war ein deutschbaltischer evangelischer Theologe.

Girgensohn war Propst des Walkschen Sprengels und geistlicher Assessor des Livländischen Evangelisch-Lutherischen Provincial-Consistoriums.

Er arbeitete an der Erstellung des neuen deutschen Gesangbuchs ebenso wie am wiederbelebten lettischen Gesangbuch.

Auszeichnungen
 1849: Goldenes Prediger-Brustkreuz
 1869: Orden des Heiligen Wladimir

Literatur

Weblinks
 
 
 http://lgdb.lnb.lv/index/person/1150/

Einzelnachweise

Deutsch-Balte
Lutherischer Theologe (19. Jahrhundert)
Person (Gouvernement Livland)
Geboren 1796
Gestorben 1869
Mann
Träger des Goldenen Prediger-Brustkreuzes
Träger des Ordens des Heiligen Wladimir